È la prima edizione del torneo.

In finale Julia Grabher ha sconfitto Nuria Brancaccio con il punteggio di 6-4, 6-2.

Teste di serie 

  Panna Udvardy (quarti di finale)
  Danka Kovinić (secondo turno)
  Tatjana Maria (quarti di finale)
  Maryna Zanevska (primo turno, ritirata)

  Elisabetta Cocciaretto (quarti di finale) 
  Laura Pigossi (secondo turno) 
  Harmony Tan (primo turno) 
  Olga Danilović (primo turno)

Wildcard 

  Vittoria Paganetti (primo turno)
  Matilde Paoletti (semifinale)

  Lisa Pigato (primo turno) 
  Lucrezia Stefanini (primo turno)

Qualificate 

  Nuria Brancaccio (finale)
  Paula Ormaechea (secondo turno)

  Andreea Roșca (primo turno) 
  Eva Vedder (quarti di finale)

Lucky loser 

  Andrea Gámiz (secondo turno)

  Ioana Loredana Roșca (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Open delle Puglie 2022